Чигриновка — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Чигриновка — деревня в Чаусском районе Могилёвской области.

Украина 
 Чигриновка — село в Пятихатском районе Днепропетровской области.